Arany, kémiai elem
 Arany, szín a heraldikában
 Arany, utónév
 Arany, a Budapesti Állatkertben élt víziló, számos utódján keresztül meghatározó szerepe van az európai vízilóállomány génállományában
Földrajz
 Arany, település Erdélyben (Hunyad megye)
Művészet
 Arany (Gold), Karl Hartl 1934-es német filmje
 Arany (Gold), Stephen Gaghan 2016-os amerikai filmje
 Arany, Ákos 2017-ben megjelent albuma
 Arany, Anthony Hayes 2022-es ausztrál filmje